Existuje více osobností se švédským příjmením Kronwall:

 Niklas Kronwall (1981) – švédský lední hokejista
 Staffan Kronwall (1982) – švédský lední hokejista